Björn Lindström kan avse:

* Björn Lindström (läkare)
 Björn Lindström (löpare)